Джордж Уильям Норрис (; 11 июля 1861, округ Сандаски, Огайо — 2 сентября 1944, Мак-Кук, Небраска) — американский политический деятель, член Республиканской партии США, представитель либерального крыла партии («прогрессист»); провёл пять сроков в Палате представителей Конгресса США (с 1903 до 1913), а затем — ещё пять сроков подряд являлся сенатором от штата Небраска (с 1913 по 1943). Являлся сторонником Нового курса; активно лоббировал создание Администрации долины реки Теннесси (TVA).

Биография

Работы 
 The League of Nations : an address (1922)
 Peace without hate : a lecture delivered at the University of Nebraska (1943)

Примечания

Литература 
 
 George W. Norris: The Making of a Progressive, 1861—1912 (1963)
 George W. Norris; The Persistence of a Progressive, 1913—1933 (1971)
 George W. Norris: The Triumph of a Progressive, 1933—1944 (1978)

Ссылки 
 

Политики США XX века
Новый курс Рузвельта
Выпускники Университета Болдуина — Уоллеса
Выпускники Университета Вальпараисо (Индиана)
Выпускники Школы права Университета Вальпараисо (Индиана)